Copper Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Copper Hill (Arizona) im Gila County
 Copper Hill (Kalifornien) im Amador County
 Copper Hill (New Jersey) im Hunterdon County
 Copper Hill (Virginia) im Floyd County

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Copper Hill (Erhebung, Arizona)	
 Copper Hill (Mariposa County, Kalifornien)	
 Copper Hill (Trinity County, Kalifornien)	
 Copper Hill (New Mexico)